It's Only Love (álbum) - de Simply Red
It's Only Love (canção de The Beatles)
It's Only Love (canção de Bryan Adams)

Desambiguação